TXT або txt може стосуватися:

Технології 
 Мова SMS або txt, мова сленгу в Інтернеті, яка зазвичай використовується у телефонах — служба коротких повідомлень
 .txt, розширення імені файлу для текстових файлів
  на телефоні за допомогою літер та символів
 Trusted Execution Technology, впровадження Intel для довірених обчислень
 Записи TXT, тип запису системи доменних імен; див. Перелік типів записів DNS

Мистецтво та медіа 
 TXT (гурт), південнокорейська хлопчача група
 TxT (фільм), філіппінський фільм жахів 2006 року

Інше використання 
 , код мови ISO639-3 для мови Читак, папуаської мови, якою розмовляють у кетаматані Читак-Мітак (субрайон), Регіон Mappi, Індонезія
 TXT e-solutions — міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення та консалтингу
 Доцетаксел, протираковий препарат
 Textron, виробнича корпорація

Див. також